Приведён не полный перечень всех праиндоевропейских корней, а лишь некоторых из них. Более полный список см. в словаре Юлиуса Покорного.

(«посох»):  «палочка», , , , , . В современном русском языке корень не сохранился, однако представлен греческим словом «бактерия»
  («сила, мощь»): , , ,  («лучше, лучший»), , , , , , .

(«боб»): , , , , , , , др.-, 
  («спельта, полба»): , , , , , , , , , , др.-
  («борода»): , , , , , , , , , др.-, крым.-, 
  («бук»): , , , , , , др.-, 
  («пчела»): , , , , , , , , , , , , , , др.-, , 
  («светлый, яркий»): , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , , , , 
  («цвести»): ; flos, , , , , др.-, , , , 
  («толстый»): , , , , хетт. panku, , , , , др.-
  («коричневый, блестящий»): , , бобръ, бебрянъ «бобровый», , бобър, бебер, , , bébǝr, brébǝr, , , , bě́br, , bobεr, , , , , , , , bawra- «бобр», корнск. befer, галльск. bibracte, , , , , , др.-, , , , , 
  («нести»): , , , , , , , , , , , , , , ,  (bɛɹɛl > pʰɛrɛl), , , , , , , , , , , др.-, , 
  («кипеть»): , , , , , , , др.-, , 
  («живой, оживлённый»): , , ,  «быстро» (15—16 в.), , , ж. р. брза; брздица, брзица «горный поток», , , др.-,  «очень», , ,  «подвижный, живой», burzdė́ti «двигаться, махать», , , 
  («крепость»): , ,  (bɛɹd > pʰɛrtʰ, bɛɹdzɹ > pʰɛrtsʰr) — крепость, высокий; , ,  (берег реки, край утёса), , , хетт. parku, , , , , , др.-, , , , , др.-макед. berga, , , 
  («прятать, защищать»): , брѣшти, , , др.-, , 
  («просыпаться, будить»): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , ; bodian>bode
   («быть»): ,  «появляться», , , , , , , , , , , , , , , , ,  (bojs>pʰojs) — растение, , , , , , , , , , , , др.-, , , , 
  («блеять»): , , , , , , , 
  («блестеть»): , , , , др.-, , латыш. bližģēt, , , , др.-, 
  («голый»): , , , , , ,  (bok>bokʼ>pʰog), , , др.-, , , 
  («бродить»): , , , , , , , , , , , латышск. bradit (переходить вброд), , 
  («перекладина, мост»): , , , , бе́ревна (свая), берв (пень), , , , , диал. brȗno,  (р.падеж — břvi (перекладина, мостик), , , др.-, , др.-, , 
  («бровь»): , праслав. *bry, род. падеж — *brъve, словен. obrv, словацк. obrv, , , , , , , др.-исл. brun, , др.-макед. abroutes, , , , , древне, , др.-, нов.-, baru, , 
  («брат»): ,  (братия, братство), , , , , , brolis, , brātarītis «братец», , , bhrātṛ, bhrātryam (братство), , , , ,  (jɛɮbɑjɹ > jɛʁbɑjɹ > jɛʁpʰɑjr), курдск. bra, , φρατρία (братство), , , , венет. vhraterei, лидийск. brafr-, , , др.-, , , , , , , , , 
   («низ»): , , ,  (ɑndund > ɑnpʰunpʰ, bun > pʰun) — «бездна, ствол»; , , , , , др.-, , , , 
  («козёл»): ??, , ,  (buts>butsʼ>pʰudz) «ягнёнок», , , др.-, , , 
  («берёза»): , , , , , , , , , bìržis «березовая роща», beršta «белеет», , , , др.-исл. bjǫrk, , совр. , ,  «белый»,  «светлый, блестящий», , frāxinus «ясень», ,

(«связывать»): , , , 
  («деверь»): церк.-слав. дѣеверь, , , словен. dever, чеш. dever, др.-, , лтш. dieveris, , курдск. diš>héwer, др.-, , древне-верх.-, ,  (tʼɛgɹ > dɛkʰr, tʼɛkʰɹ > dɛkʰr)
  («дать»): , , , , , , , , , латыш. dot, , , dadāti «дает», , , хетт.dā, , , , , , , , , , , лувийск. da-, лидийск. da-, др.-, , ,  (tʼɑl > dɑl),  «давать», 
  («приручать»): , , , хетт. damaašzi, , , , , , , др.-, , . Так как корень родственен индоевропейскому же *dóm-o- (ср.  «приручать» и  «домашний»), то для примера на русском языке можно, с некоторой натяжкой, привести слово «одомашнивание».
  («вести»): , , , , др.-, , . В русском языке собственных слов, произошедших от этого корня нет; однако есть заимствованные из романских языков слова дюк (герцог), дуче («вождь», титул Бенито Муссолини), дукат, дож, душ.
  («правый»):  («правая рука», «справа»), , , , , , , , , , , , , др.-, , , др.-
  («вчера»): , , , , , , , , , , , др.-, , 
  («заставлять»): , , , , , , , 
  («длинный»): , , , , , латыш. ilgs, , , хетт. dalugaes, , , , , , , , , , , , др.-, , , 
  («язык»): , , , , , ,  (?под влиянием lingo «лизать»), , , , , , , , , , др.-, ,  (lɛzu), , 
  («дом»): , , , , , латыш. nams, , , , , , , , , , др.-,  (tʼun > dun)
  («предплечье»): , , , , , , , , 
  («бежать»): , ,  (отсюда в русском «ипподром» и «аэродром»), , , , 
  («дёргать»): русск.-церк.-слав. подрагъ «край», русск. дорога, , сербск.-церк.-слав. драга «долина», ,  «овраг, лощина», др.-,  «дорога»,  «след, дорога, улица»,  «улица»
  («спать»): , , , , , , , словацк. driemať, , drzemać, , , , drāyati, , , , 
  («падать, проваливаться»): , , , , , , , , др.-, , др.-, , 
  («два»): , дъвѣ, , , , , латыш. divi, , , , , , , др.-, , , δύο, , , , , , , , хетт. dā-, , , ,  (jɛɹku>jɛɹkʼu>jɛrgu),  , 
  («слеза»): , , , , , , , , , , , , , др.-,  (ɑɹtsʰunkʰ>ɑrtsʰunkʰ), 
  («день»): , , , , , , , , латыш. diena,  ср. р. «день»,  ж. мн. «базарный день каждые девять дней», , , , , , , ,  «ежедневный»,  «промежуток времени»
  («бог, то есть 'сияющий'»):  (род. п. дивесе, им. мн. дивеса), , , ,  «Бог»; dỹvas «чудо»,  «Бог»; dĩva «чудо», др.исл. tîvar «боги», , , , , , dīvus «божественный», , , , , , , , , , древне, др.-, , , лувийск. tiwat, лидийск. divi
  («десять»): , , ,  (tɑsə > tʼɑsə > dɑsə), , , латыш. desmit, , , дакск. dece, , , , , , , , , др.-, , , , , , , ,  
   («дерево»): , , праслав. *dervo, серб. дријево, , ,  «сосна»,  «смола», , , англос. teru «смола», ,  «жёлудь», галльск. dervo; dervus «дубовый лес», хетт. taru, лувийск. tarweja,  «дерево, брус, копьё» > δρῦς «дерево (растение), дуб»; δένδρον, , , , , , , , , , -dru- «дерево», , др.-, др.-макед. darullos,

(«цвести, расцветать»): ,  (dɑlɑɹ > tʰɑlɑr) — зелёный, молодой; , , 
  («толстый, жирный»): , старосл. дебелъ, , , др.-, , 
  («жечь»): , старосл. жещи, , , , , , , , , , , , , , 
  («сосать > вскармливать»): , старосл. доити, , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , θῆλυς, 
  («помещать, класть, положить»): , , , , , , хетт. dai, , , , , , , , , др.-, , , , , , , , 
  («придавать форму»): , , , , , др.-, , , , , , , , , , , , , 
  («свет»): ,  (dɛɮin > dɛʁin > tʰɛʁin) — жёлтый, , др.-, 
  («шип, колючка»): , , , , , , , , 
  («сметь, отваживаться»): , старосл. дръзъ, , , , , , , , , , , 
  («глубокий»): , , , , , , др.-, , , , , , 
  («испражняться»): , др.-, , , , 
  («обманывать»): , , др.-, , , , , , 
  («дочь»): , старосл. дъщи, , , , , ,  (dustɹ > dustʼɹ > tʰusdr),  (duxt), , , , , , , др.-, , , лувийск. duttariyata, хетт. duttariyatiyaš
  («дым»): , старосл. дымъ, , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («дверь»): , ,  (dur > duɾ > tʰuɾ), , , , др.-, , , , , , , , , , , , , , , , , , 
   («земля»): , старосл. земліа, , , , , , , , , др.-, , , , , хетт. tekan, лувийск. dakam-, , , , , , , , , , , 
  («рыба»): , ,  (dzuk > dzukʼ > tsʰug), ,

(«челюсть»): , , , , , , др.-, 
  («жениться»): , , , 
   («рожать»): , старосл. зѧть, , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, хетт. genzu,  (tsin > tsʼin > dzin), , , , 
  («щека»): , , , , , , , , , ,  (tsnot > tsʼnot > dznot) — челюсть, , , , др.-, , др.-макед. kanadoi
  («вкус»): , , , , , , , , , , 
  («жена брата»): , старосл. злъва, , , , 
  («знать»): , старосл. знати, , , , , , , , , , , , , хетт. kanes,  (tsɑnotʰ > tsʼɑnotʰ > dzɑnotʰ) — знакомый, , , , , др.-, , , , , 
  («зерно»): , старосл. зрьно, , , , , , , , , , др.-, 
  («колено»): , , хетт. gienu, Palaic ginu-, , , , , , др.-, , , , , ,  (tsunk > tsunkʼ > tsung), 
  («выступ->зуб»): , , , , , , , др.-макед. kombous, , ,  (tsɑmɛl > tsʼɑmɛl > dzɑmɛl) — жевать, , , др.-,

(«гусь»): , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («палка»): , , , др.-, , , 
  («палка»): , , , , 
  («сверкать»): , старосл. zlĭtŭ;zelenŭ;zlato, , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , 
  («сосна»): , , др.-, , 
  («кишки»): , , , др.-, , , , , , хетт. karat
  («окружать, огораживать»): , , , , , , , , , др.-, , , , , хетт. gurtas, , 
  («жёсткий»): , , , , , , , , 
  («жидкость»): , , , , , , др.-,  (tʃulɛl > tʃʼulɛl > ʤulɛl) — плавить, , , , 
  («сгибать»): , , , , , , , 
  («звучать»): , старосл. звонъ, звѫкъ,  (tʃɑjn > tʃʼɑjn > ʤɑjn), , , , , , žvadzināt, 
  («зверь»): , старосл. звѣрь, , , , , , , , тохарск. śaru > śerwe
  («зима»): , старосл. зима, , , , , , , , , , ,  (tʃmɛr > tʃʼmɛɾ > ʤmɛɾ), , , , , , , хетт. gima, др.-, , 
  («рука»): , , , , хетт. kessar, , лувийск. iššari-, ,  (tʃɛrkʰ > tʃʼɛɾkʰ > ʤɛɾkʰ), , ,

(«голый»): , старосл. глава, , , , , , , 
  («насмехаться»): , старосл. гѫгънивъ, , , , 
  («холод»): старосл. хладъ, , , , , , , , др.-, , рус. холод
  («журавль»): , , , , ,  (krunk > kʼɾunkʼ > gɾung), , , , , , , , др.-, 
  («царапать»): , старосл. жрѣбъ, , , , ,  (kʰɛɹɛl > kʰɛɾɛl), , 
  («молоко»): , , хетт. galank, 
  («граб > дуб»): , , , , , др.-макед. grabion
  («град»): , старосл. градъ, , ,  (kɑrkut > kʼɑrkʼutʼ > gɑrgud)
  («глодать»): , , 
  жёрнов: , ,  (jɛɹkɑn > jɛɹkʼɑn > jɛɹgɑn), , , , , др.-, , , , , ,

(«брать»): старосл. гобино, , , , др.-, , , , , , , , , 
  («козёл»): , , , др.-, 
  («соединять»): , старосл. годъ, , , , , , , др.-, , 
  («звать»): , , , , , , др.-, 
  («черепаха»): , , 
  («брать»): , , , др.-, , , , , 
  («ужас»): , др.-, , , , , , 
  («шутить»): , старосл. bezŭ gluma, , , , , др.-
  («чужестранец > гость»): , старосл. гость, , , , , , , др.-, лувийск. gaši
  («страх»): , , , , , др.-
  («расти, зеленеть»): , , gruoni > grün, gras > Gras, , др.-
  («грядиль (большой брус на плуге, к которому прикреплены все другие части рукоятей плуга)»): , , , др.-, , , , 
  («ячмень»): , , , ,

(«тонуть»): , , , , 
  («жила»): , старосл. жица, , , , , , , 
  («жить»): , старосл. жити, , , , Lat vivere, , , , , др.-, , , , , , , , , , , , 
  («чрево»): , , , др.-, , , ,
  («приходить»): , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , 
  («гора»): , старосл. гора, , , , , ,  (lɛr > lɛɾ), 
  («пожирать»): , , , , , , , , , , , , , др.-, 
  («восхвалять»): , , , , , , , , , , , 
  («тяжёлый»): , старосл. жрьны, , , , , , , , , , др.-, , , , , , , 
  («смола»): , , др.-, , , , Scottish Gaelic beithe, 
  («корова > бык»): , , , , ,  (kov > kʼov > gov), , , , , , , , , , , др.-, , , 
  («чрево»): , старосл. жрѣбѧ, , , 
  («кусать»): , старосл. грызѫ, , , , , , , , , , 
  («женщина»): , старосл. жена, , , , , , , ,  (kin > kʼin > gin от kean), , , , , , др.-, , , , , лувийск. wanatti-,

(«железа»): , , , , 
  («жаркий»): , , , , , , , др.-, , , , , , , , хетт. war, , , , , , , 
  («спрашивать»): , , , др.-, , 
  («нажимать»): , старосл. гънати, , , , , , , , , , др.-, , хетт. kwen, , , , 
  («бить, убивать»): , , , , , , др.-, , , , , , , , , , хетт. kwen, лидийск. qẽn-, 
  («яркий, блестящий»): , ,

(«рука»): старосл. рамо, ,  (ɑɹmunk > ɑɹmunkʼ > ɑrmung) — локоть, , , , , , , др.-, 
   («зуб»): , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, 
  («есть (питаться)»): , , , , , , , ,  (utɛl > utʼɛl > udɛl), , , , , , , , др.-, , , , , 
  («острый»): , , , , , , , 
  («кишки»): , , , , др.-, , 
  («огонь»):  (ɑjɹɛl > ɑjrɛl), , , , , , , , , , сербск. ватра, 
  («идти»): , ити, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , лувийск. i-
  («совокупляться»): , , , , , , 
  («локоть»): , старосл. лакъть, , , , ,  (volokʰ), , , , , , , , др.-, , , , 
  («железа»): , , , др.-
  («кабан»): , , , , , , , , , , , др.-
  («коза > козёл»): , , , јареница (шерсть ягненка),  (voɹotʃ > voɹotʃʼ > voroʤ), , , , , , , , 
  («горох»): , , Lat ervum, , др.-
   («есть (быть)»): , старосл. есмь, ести, , , , , , , , , , , , , ,  (es),  (e), , , , др.-, хетт. asa, , лувийск. as, лидийск. e-,, , 
  («одевать»): , старосл. обуѭ, , , , , , ,  (ɑgɑnim > ɑkʰɑnim), , , , 
  («вымя»): , , , , , др.-, , , , 
  («жечь»): , , , , , , , др.-, , 
  («хвалить»): , , ,  (gog > kʰokʰ), , 
  («ёж»): , , , , , , ,  (vozni), , др.-, , , , , 
  («из»): , , , , , , , , , , , , , 
  («конь»): , , , , , , , , , , , , др.-, хетт. aśuwas,  (ɛːʃ > ɛʃ) — осёл, , , , , , , , Venetic ekvon, 
  («имя»): , старосл. имѧ, , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , хетт. lāman, , ,  (ɑnun), 
  («рот»): , , , , , , , , , , хетт. aiš, др.-
  («быстрый»): , старосл. іастрѧбъ, , , , , , , 
  («плечо»): , , , , др.-, ,  (us), 
  («восемь»): , старосл. осмь, , ,  (utʰ), , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , aṣṭan, , ,  , 
  («красный»): , , , , , , , , , , др.-, , , , , , гэльск. Roudos
  («извергать»): , , , , , , , , , др.-, ,  (voɹtsɑm > voɹtsʼɑm > vordzɑm) — вырвать,
  («сливки»): , , , , др.-, , 
  («горло»): , , , , 
  («медведь»): , , , ,  (ɑɹʤ > ɑrtʃʰ), , , , , , , хетт. ḫartagga, 
  («огонь»): , старосл. огнь, , , , хетт. agniš, , , , 
  («ягода»): , старосл. агода, , , , , , др.-, , , , 
    («кровь»): , , Old , , хетт. ešar, , лувийск. ašhar-, , ,  (ɑɹjun > ɑrjun)
    («яйцо»): , , , , , , , , , , др.-, крым.-,  (dzu > tsʰu), , , , , 
  («один»): , старосл. единъ, , другой), jeden (один), , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , ,

(«яблоко»): , старосл. іаблоко, , , , , , , , , , , др.-, 
  («тягло, пашущий скот»): , , , , 
  («вина, грех»): , , 
  («вода»): , , , , хетт. akwanzi, лувийск. ahw-, Palaic aku-, др.-, 
  («вода»): Skt. ap, рум. apa
  («топор»): , , , , , др.-, 
  («ягнёнок»): , старосл. іагнѧ, , , , , , , , 
  («больной»): , старосл. ѩса, , , , др.-, , , , 
  («копия»): хетт. ḫimma, 
  («часть»): , , , , 
  («жизненная сила»): , , , , , , , др.-, , 
  («козёл»): , , , 
  («дуб»): , , , др.-, , 
  («шип > игла»): , старосл. игла, , , , , , , , , др.-
  («владеть»): , , , др.-, , 
  («камень»): , , , , , , , , , др.-, хетт. aku, , , 
   («другой»): , , , , , , , , , , , , др.-, лидийск. aλaś
  («ячмень»): , 
  («белый»): , , , , , хетт. alpas, , , , , , др.-
  («пиво»): старосл. олъ, , , , , , , др.-, 
  («предок»): , , , , , , , , хетт. hannas, , 
  («дух»): , старосл. воніа, , , , , , , др.-, , , , , , , , 
  («угорь»): , , , , , 
  («утка»): , , , , , , , др.-, , 
  («угол»): , , , , , , , , др.-, , , , хетт. hink
  («узкий»): , старосл. ѫзъкъ, , , , , , , , др.-, , , , хетт. hamenk, , , , , 
  («река, озеро»): хетт. ḫap(a), Palaic ḫapnas, лувийск. ḫapinni, , , , , , , , , 
  («достигать»): , , , , , хетт. apanzi, , 
  («осина»): , , , др.-, , , , 
  («орех»): , , , , 
  («запирать»): , , , , , , хетт. ḫark-, , , 
  («пахать»): , старосл. орати, , , , , , , , , , , , , , др.-, 
  («белый, сияющий»): , , хетт. ḫarkiš, , , , , , , , , , , , , 
  («помогать»): , , , , , , , , , , , др.-, , 
  («скользить»): , старосл. югъ, , 
  («увеличивать»): , , , , , , , , др.-, , , 
   («дед по отцовской линии, дядя по материнской линии»): , старосл. уи, , , , , , , , , , , , , хетт. huhhas
  («рассвет»): , , , , , , , , , др.-, , , 
    («птица»): , , , , , , , , , 
  («козёл»): , старосл. іазно, , , , , , , 
  («озеро»): , старосл. ѥзеро, , , , , , 
  («острый»): , старосл. остръ, , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , др.-макед. akrounoi
  («сила»): , , , , , лувийск. anarummi, лидийск. nãrś, , , , , , , , 
  («нос»): , старосл. носъ, , , , , , , , , , , , , др.-
  («ухо»): , старосл. ухо, , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , . См. также Hausos, 
  («звезда»): , , , , др.-, , , , , , , , , хетт. šittar, курдск. stérk > estére, 
  («сверх»): , , , , , , , др.-, , , , , , , , 
  («плохой»): хетт. ḫuwapp, , , 
  («молодой»): , старосл. юнъ, , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («злак»): хетт. hattar, , , , , , 
  («поле»): , , , , , , , , др.-
  («перед»): хетт. ḫanta, лувийск. hantili, , , , , , др.-, , , , , 
  («поклон»): , , , , , , , др.-, 
  («овёс»): , старосл. овьсъ, , , , , , , , 
   («металл»): , , , , , , , др.-, , , , 
  («день»): , 
  («ветвь»): , , , , , хетт. ḫašda-

(«ольха»): , , , , , др.-макед. aliza, др.-, , , , , хетт. alanzan, 
  («горький»): , , , , , , др.-, , , др.-макед. abro-
  («смазывать»): , , , , , , , 
  («работа»): , старосл. рабъ, , , , , , хетт. arpa, , , , , , др.-, 
  («торчать»): , , хетт. arras, , , , др.-
  («яичко»): , , , , , , 
  («разноцветный, красноватый»): , , , , , др.-, , , , 
  («пупок»): , , , , , , др.-, , , , , , , 
  («ноготь»): , старосл. ногъть, , , , , , , , , , , , , , 
  («глаз»): , старосл. око, , , , , , , , , , , , , , , др.-, , 
  («орёл»): , , , , , , , , хетт. ḫaran, , , др.-, , , , 
  («кость»): , , , , , , , хетт. ḫastāi, , , , , , , , лувийск. ḫāš, 
    («овца»): , , , , , , , , др.-, , , хетт. ḫawi, лувийск. ḫāwi-, , , , , , , , 
  («выпрямляться»): , , , , др.-, , , , , , , ;
  («правитель, царь»): , , , , , , , , 
    («урожай»): , , , , , , др.-, , , , 
   («ясень»): , , , , , , , др.-, , , ,

(«ветвь»): , , , , , , , , , , , 
  («тростник»): , , , , , , , др.-, , 
  («серый»): , , , , , , др.-, , Pashto soe
  («битва»): старосл. котора, , , , , др.-, , , 
  («ненависть»): , , , др.-, , , , , , 
  («тёплый, холодный»): , , , , др.-, , , , , , , , курдск. šíle > kul > germ, 
  («рог»): , , , , , , , Bret. kern, , др.-, , , , 
  («пегий»): , , , , 
     («сердце»): , старосл. срьдьце, , , , , , хетт. karts, , Palaic kart-, , , , , , , , , , , , , др.-
  («смешивать»): , , др.-, , , 
  («вишня»): , , , 
  («рог»): , , , , , , , , , , др.-, хетт. karawar, , , , , , , , , , , курдск. ser
  («бежать»): , , , , , , , др.-, 
  («северный ветер»): , , старосл. сѣверъ, , , , , , др.-
  («горох»): , , , 
  («прислоняться»): , , , , , , , , , , , , , , , др.-
  («воровать»): , , , , , , , 
  («чистый»): , старосл. сльза, , , , , , , , , , др.-
  («слышать»): , старосл. слово, , , , , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («ягодицы»): , др.-, , , , , 
  («сто»): , старосл. съто, , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , ,  
  («оболочка»): , , 
  («плечо»): , , , , , , , , , 
  («святой»): , старосл. svętŭ, , , , , , , , др.-, , курдск. khawén
   («собака»): , , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , хетт. śuwanis, лидийск. kan-, Dacian kinu-, , , 
  («трава»): , , , , , , 
  («ворона»): , , , , , ,

(«одноглазый»): , , , , , , 
  («целый»): , (др.новгородский) кѣлый, старосл. цѣлъ, , , , , , , др.-, 
  («экскремент»): , , , , , , , , 
  («красивый»): , 
  («петь»): , , , , , , др.-, , , , , курдск. xwéndin > wenín, 
  («угол»): , , , , , , 
  («козёл»): , , , , , , , др.-, , 
  («голова»): , , , , др.-, 
  («детёныш»): , , , др.-, 
  («крюк»): , , , , , , др.-, 
  («дымить»): , старосл. кадило, , , , , 
  («воск»): , , , , 
  («клей»): , , , , 
  («коленная чашечка»): , , , , др.-
  («отрывать»): , , , , , , др.-, , , 
  («клён»): , , , др.-, , , др.-макед. klinotrokhon, , 
  («вошь»): , , , , , , , , , 
  («преуспевать»): , старосл. кобь, , , , др.-, 
  («обнажённый»): , старосл. голъ, , , 
  («с (предлог)»): , старосл. къ, , , , , gemōt > gemot, , , др.-, 
  («лук (растение)»): , , , , , , 
  («кровь»): , старосл. кръвь, , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («нога»): , старосл. крака, , , 
  («молоко»): , , , , 
  («кипеть»): , старосл. кыпѣти, , , , , , , , др.-, , , , хетт. kup
  («кашлять»): , , , , , , , др.-, , , , , , 
  («кислый»): , старосл. квасъ, , , , , , , 
  («война»): , , , , , , , , др.-, , , , , курдск. šer
  («орех»): , , , др.-, , ,

(клитическое «и»): , , , , , лувийск. -ku
  («тихий»): , старосл. почити, , , др.-, , , , , , , , , , , 
    («четыре»): , старосл. четыри, , , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , курдск. čwar 
  («покупать»): , , , , , , , , , 
  («тело»): , , , , , , , , , 
  («червь»): , старосл. чрьмьнъ, , , , , , , , , 
  («колесо»): , , , , , , , , , , , , , др.-, , лувийск. kaluti-,

(«левый»): , старосл. лѣвъ, , , , , , , , др.-, , 
  («лосось»): , , , др.-, , , , , , 
  («пруд»): , , , , , , , др.-, сербск. локва
  («жаждущий»): , , , , , , , др.-, , 
  («болото»): , , , , , , 
  («губа»): , , , , , , , курдск. léw, 
  («лежать»): , старосл. лежати, , , , , , , , , , др.-, , , , 
  («лить, мыть»): , , , , хетт. lahhu- 'лить', , , др.-, , 
  («корова»): , , , 
  («лить»): , старосл. лити, , , , хетт. lilái-, , , , , , курдск. rijyan
  («прыгать»): , , , , , , , , др.-
  («оставлять»): , , , , , , , , , , , , , др.-, 
  («лизать»): , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , курдск. lésínewe
  («почка»): , , , др.-, 
  («степь»): , цслав. лѧдина, , , , др.-, , , , 
  («лёгкий»): , старосл. льгъкъ, , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («любить»): , старосл. любъ, , , , , , , др.-, , , 
  («люди»): , старосл. людиѥ, , , , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («лгать»): , старосл. лъгати, , , , др.-, , , , 
  («светлый»): , старосл. лучь, , , , , , , др.-, , , , , , , , , хетт. lalukkes, , лувийск. luha-, , , , , 
  («рысь»): , , , , , , , , , , 
  («ломать»): , , , , , , , , , , , 
  («лён»): , старосл. льнъ, , , , , , , , , , , , , , др.-
  («вошь»): , , , , др.-, 
  («получать»): , старосл. ловъ, , , , , , , , др.-, , ,

(«мочь»): , старосл. могѫ, , , , , , , , др.-, , , , , 
  («молодой»): , , , , , , , , , др.-
  («мешок»): , старосл. мошьна, , , , , , , , , др.-
  («рука»): , , , , 
  («лошадь»): , , , , , др.-
  («мотыга»): , , , , , , 
  я (косвенные падежи): , , , , , , , , хетт. ammuk, , лидийск. amu, , др.-, , , , , , , , Venetic mego, , курдск. (i)m(in)
  («советовать»): , , , др.-, , , , , , , , , , , 
  («мёд»): , старосл. медъ, , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , лувийск. maddu-
  («между»): , старосл. межда, , , , , , , , др.-, , , , , , , , , , , , , , , 
    («месяц»): , старосл. мѣсѧць, , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , , , курдск. mang, 
  («маленький»): , старосл. мьнии, хетт. meiu-, , , , , , др.-, , , , , лувийск. mawa
  («менять»): , старосл. мѣна, , , , , , , , , , , , , 
  («мочиться»): , , , , , , , , др.-, , , , , , курдск. méz
  («молния»): , , 
  («молоть»): , старосл. млѣти, мелѭ, , , , , , , , , др.-, , , , , , хетт. malla, 
  («влажный->молоко»): , старосл. млѣко, , , , 
  («доить»): , , , , , др.-, , , , , , , 
  («мясо, плоть»): , , , , , , , , , , , , , 
  («разум»): , старосл. мьнѣти, , , , , , , др.-, , , , , , , , , , 
  («умирать»): , старосл. мрьтвъ, , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , хетт. mer, курдск. mirin, 
  («великий»): , , , , , , , , , , , др.-, , , хетт. makkes, , , , курдск. mezin
  («плата»): , старосл. мьзда, , , , , , , , , 
  («шея»): , , , , , , , , , др.-, 
  («ежевика»): , , , хетт. muri, , 
  («болото»): , , , , , , , , , , , , , , 
  («муравей»): , старосл. мравие, , , , , , , др.-, , крым.-, , , , , , курдск. Mérú, 
  («мозг»): , , , , , , , , , , , , , , др.-, курдск. méšk, 
  («короткий»): , , , , , 
  («муха»): , старосл. мъшь, , , , , , , , , , , , др.-, , 
  («мышь»): , , , , , , , , , , , , , др.-, , 
  («мать»): , старосл. мати, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , 
  («человек»): , старосл. мѫжь, , , , , , , др.-, , , , , курдск. mér,  (manuk)
  («мёд»): , , , , , , , , , , хетт. milit, лувийск. mallit-, Palaic malit-
  («мой»): курдск. ímin , Gm > mein
  («шкура»): , , , , , др.-, , ,

(«облако»): , старосл. небо, , , , хетт. nepiš, , лувийск. tappaš-, , , , , , , , , , , др.-
  («змея»): , , , , , др.-, 
  («труп»): , старосл. навь, , , , , др.-, , , , , 
  («мыть»): , , др.-, , , , , 
  («провеивать (зерно)»): , , , 
  («распределять»): , , , , , , , др.-, , , , , 
  («мертвец, смерть»): , , , , , , , , др.-
  («низ»): , старосл. низъ, , , , др.-, 
  («голый»): , старосл. нагъ, , , , , хетт. nekumant, , , , , , , , др.-, , , , 
    («ночь»): , старосл. нощь, , , , , , , , хетт. nekuz 'ночи' (< род. п. *nekʷt-s), , , , , , , , , др.-
  («девять»): , старосл. девѧть, , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , ,  , 
  («плыть»):  «судно»: , , , , , , , , др.-, , , 
    («внук > племянник»): старосл. нестера, , , , , , , , , , , , , , , 
  («сейчас, пора»): , , , , , , , хетт. nu, лувийск. nanun, др.-, , , , , , , 
  («новый»): (полная ступень от nu «сейчас».) , старосл. новъ, , , , хетт. newa, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , лувийск. nāwa
  («гнездо»): вторичный корень, от ni- + sed. , старосл. гнѣздо, , , , , , , , ,

(«твёрдый»): , , , ,  (hɑst > hɑstʼ > hɑsd), , др.-
  («грудь»): , , , , 
  («защищать»): , , , , , , , , , , др.-,  (hoɹɑn > horɑn)
  («пить»): , старосл. пити, , , , , , , , , хетт. pas, ,  (əmpɛl > əmpʼɛl > əmbɛl), , , 
  («рыба»): , , , , , др.-, , , , 
  («готовить»): , старосл. пещи (пекѫ), , , , , , , , , , , , , , 
  («мука»): , , , , , , 
  («серый»): , ,  (ɑlikʰ) — волна, , , , др.-макед. pellus, , , , , , , , др.-, , , курдск. bor
  («кожа»): , , , , , , , , , др.-
  («плоский»): , старосл. плоскъ, , хетт. palḫiš,  (hoɮ > hoʁ, lɑjn) — земля, широкий, , , , , , , , , , , , , , nidar ploskŭ
  («дорога»): , старосл. пѫть, , , , , , , , , др.-,  (hun) — русло, , , , 
  («пукать»): , , , , , , , , , др.-, , , , 
  («дуб»): см. Перкунас. , , , , , др.-, , , 
  («пыль»): , старосл. прахъ, , , , , др.-, хетт. pappars, 
  («пятка»): , , хетт. parsina, , , , , , 
  («ребро»): старосл. прьси, , , , 
  («пенис»): , , , др.-, , 
  («летать»): , , др.-, , , хетт. pattar, , , ,  (tʰrtʃɛl > tʰɾtʃʰɛl), , , , 
  («раскрывать объятия»): , , , др.-, , гэльский aitheamh
  («богатство > скот»): , , , , , , , , , , , др.-,  (ɑsɹ > ɑsr)
  («отец»): , , , , , , , , , , , , , , др.-, , ,  (hɑjɹ > hɑjr), 
  («вульва»): , , , 
  («ударить»): , старосл. плакати, , , , , , , , , др.-, 
  («плести»): , старосл. плести, , , , др.-, , , , , , , 
  («лёгкое»): , , , , , , сербск. pluća
  («блоха»): , , , ,  (lu), , , , Pashto vrāž.a, др.-, , 
  («пять»): , старосл. pętĭ, , ,  (hing > hinkʰ), , , , , , , , , , , , , лувийск. panta, , др.-, , , , , , , , ,  , 
  («дышать»): , др.-, , 
  («нога»): , старосл. пѣшь, , , , , , , , ,  (votʼ > vot > vod, hɛtʼ > hɛt > hɛd) — нога, вместе с; , , , , , , хетт. pata, , лувийск. pati-, , др.-, , , , др.-макед. argiopus, 
  («пена»): , старосл. пѣна, , , , , , , , 
  («опорос»): , , , , , , , , , , курдск. purs, Saka pāsa, 
  («нравиться»): , старосл. приіати, , , , , , , , , przijaciel; sprzyjać, др.-, , 
  («прыгать»): , , , , др.-, , 
  («просить, молить»): , старосл. просити, , , , , , , , , др.-, , , , , ,  (hɑɹtsʰ > hɑrtsʰ), , , , 
  («передний >(-> первый)»): , старосл. прьвъ, , , , , , , , хетт. para, , , , , , др.-, , , , , , , , 
  («грудь»): , ,  (stin > stʼin > sdin), , , , , др.-, , , , , , 
  («пшеница»): , старосл. пыре??, , , , , , 
  («волос»): , , , курдск. purt
   («костёр»): хетт. paḫḫur, , , , др.-, , ,  (huɹ > hur), , , , ,

(«репа»): , старосл. репа, , , , , , 
  («настилать крышу»): , старосл. ребро, , , др.-, , 
  («плести»): , старосл. розга, , , , , , , 
  («колесо»): , , , , , , , , , , , др.-

(«смеяться»): , старосл. смѣѭ, , , , , , , , , , , 
  («помнить»): , , , , , , , , др.-, , , , , курдск. bír
  («прясть»): , , , , , , , , др.-, , , 
  («тур, дикий бык»): , старосл. туръ, , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , 
   («покрывать»): , , , , , , , , , , др.-, , , , 
  («прятать»): , , , , хетт. tayezzi, , 
  («бесплодный»): , , , , , , , , Bulg. sterica
  («тысяча»): , , , , , 
  («сушить»): , старосл. соухъ, , , , , , , , , , , , , , 
  («сидеть»): , старосл. сѣдѣти, , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , , , 
  («сеять»): , , старосл. сѣти, , , , , , др.-, , , , , , , , хетт. sai, , 
  («просеивать»): , старосл. сито, , , , , , , др.-, 
  («искать»): хетт. šak(k), , , , др.-, , , , , 
  («следовать»): , , , , , , др.-, , , , , , 
  («масло»): , , хетт. salpa-, , , , , , , 
  («лето»): , , , , , др.-, , , 
    («один»): , , , , , , , , хетт. san, , , , , , , , , др.-, 
  («половина»): , , , , , , 
  («старый»): , , , , др.-, , , , , , , 
  («семь»): , , , , , , , , , , , , , , хетт. šipta-, , , , , др.-, , , , , , ,  
  («семьдесят»): , , , , ;
  («ползти»): , , , , , 
  («левый»): , старосл. шуи, , , , 
  («скакать»): , , , 
  («инструмент»): , старосл. копаѭ, , , , , , , , , др.-
  («подбородок»): , , , , хетт. zamakur, , , 
  («сало»): , , , , , , , , , др.-, 
  («снег»): , , , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («туман»): , , , 
  («сноха»): , старосл. снъха, , , , , , , , , крым.-, др.-, 
  («соль»): , старосл. соль, , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , 
  («целый, весь»): русск. сулей, старосл. сулѣи, , , , , , , , , , , , , , 
  («плевать»): , старосл. плюѭ, , , , , , , др.-, , , , , , , 
  («воробей»): , , , др.-, , , , , , , 
  («селезёнка»): , старосл. слѣзена??, , , , , , , , , , , Bret. felc’h
  («глотать»): , , , , , , , , surbju; 
  («стоять»): , старосл. стати, , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , хетт. išta, лувийск. išta-, , 
  («шагать, ступать»): , старосл. постигнѫти, , , , , , , , др.-, , , , 
  («свинья»): , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , 
  («сыр»): , , , др.-, , 
  («сестра»): , старосл. сестра, , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , 
  («свёкор > свекровь»): , старосл. свекры, , , , , , , Lat socrus, , , , , , , др.-
  («сладкий»): , , , , , , др.-, , , , , , , 
  («свистеть»): , старосл. свистати, , , , , , , , , , , 
  («пот»): , , , , , , , , , , др.-, , ;
  («гореть»): , , , др.-, , , , 
  («спать»): , старосл. сънъ, , , , др.-, , , , , , , , , , 
  («бросать»): , старосл. спепити сѧ, , , , , , др.-, 
  («болеть»): , старосл. срага, , , , , , , , , др.-, , , 
  («шесть»): , старосл. шесть, , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, , , , , ṣasta, , , ,  
  («звучать»): , , , , , др.-, , 
  («чёрный»): , , , , , др.-, 
  («шить»): , старосл. шиѭ, , , , , , , , др.-, , , , , , хетт. suel
  («солнце»): , старосл. слъньце, , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , 
  («выжимка»): см. Сома
  («сын»): , старосл. сынъ, , , , , , , , , , др.-, , , , ,

(«дотрагиваться»): , , , , 
  («скручивать»): , , , , , , , , , , , 
  («плавить, таять»): , старосл. таіати, , , , , , , др.-, , , , , , 
  («тёмный»): , старосл. тьмьнъ, , , , , , , , , , , , , , , 
  («тонкий»): , старосл. тьнъкъ, , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («тёплый»): , старосл. теплость, , хетт. tapašša, , , др.-, , , , , g, , 
  («сверх»): , , , , , , , , , 
  («пересекать»): , , хетт. tarḫzi, , , , , , , , , , , , др.-
  («сухой»): , , , , , , , , , др.-, , , 
  («тетерев, куропатка»): , , , , , , , др.-, , , 
  («племя»): , , , , , , хетт. tuzzi, , , , , , , др.-, иран. Turan
  («плести»): , старосл. тешѫ, , , , , , , , , хетт. takš, др.-, 
  («оседать, населять»): вторичный корень от ad + ḱei. , , , др.-, , , , , 
  («думать»): , , , , , др.-, , , 
  («жилище»): , , , , , , , , , др.-, , 
  («давить»): , старосл. трудъ, , , , , , , др.-, 
  («дрозд»): , старосл. дроздъ, , , , , , др.-, , , , , 
     («три»): , старосл. триѥ, , , , , , , , , , хетт. tri-, , , , , , , , др.-, , , , , , , , , ,  
  («кожа»): , хетт. tuekkas, , курдск. twékl(e)
  («пространство»): , , , , , 
  («гром»): , др.-, , , , , Pashto taṇā
  («много > тысяча)»): , старосл. тысѫщи, , , , , , , , др.-,

(«бык»): , , , , др.-, , 
  («ручаться»): , , др.-, , , , 
  («волк»): , 
  («дуть, вдыхать»):  , , , др.-, Germanic *Wōdanaz
  («ткать»): , , , др.-, , , , , , , 
  («вести»): , старосл. ведѫ, , , , , , , хетт. uwate, 
  («дуть»): , старосл. вѣіати, , , , , , , , , хетт. ḫuwantiš, , , , др.-, , , 
  («видеть, знать»): , старосл. видѣти, , , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , 
  («выбирать»): , , , , , др.-, 
  («победа»): , старосл. вѣкъ, , , , др.-, , , , , , , , , , 
  («давать побеги»): , , , др.-, , 
  («деревня»): , старосл. вьсь, , , , , , , , , , , 
  («говорить»): , , , , , , , , др.-, , , , , , хетт. ḫuek
  («шерсть»): , старосл. влъна, , , , , др.-, , , , , , , , , , хетт. hulana, , 
  («лиса»): , , , , , , , , 
  («рвать (в знач. рвота)»): , , , , , , др.-, , 
  («баран»): , , , ,, , , др.-, , , 
  («говорить»): , старосл. врачь, , , , , , хетт. ueria, , , др.-, , , , , 
  («одевать»): , , , , др.-, , , , , , хетт. waš, 
  («праздновать»): , хетт. weši, , , , , , , , др.-, , , 
  («год»): , старосл. ветъхъ, , , , , , , др.-, хетт. witt, , , корнуэльск. guis, , , 
  («белка»): , , , , , , , др.-, , , , 
  («живо»): , , , , , , , др.-, 
  («ехать верхом»): , старосл. везѫ, , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , 
  («отдельно, прочь»): , , хетт. na-wi 'not yet', , , , др.-норв. viðr; viðr
  («вдова»): , старосл. въдова, , , , , , , , , , , , , , , , 
  («двадцать»): , , , , , ,  , , , , , , 
  («вяз»): , , , , , , курдск. viz, 
  («волк»): , старосл. влькъ, , , , , , , , , , , , , , , , , , др.-, лувийск. walwa, , 
  («ворон»): , , , 
  («корень»): , , , , , , , , , др.-, , 
  («рожь»): , , , др.-, , , , 
  («червь»): , , , , , , , , др.-, 
  («цена»): , , , , хетт. uššaniya
  («вечер»): , , , , , , , , , , 
  («весна»): , старосл. весна, , , , , , др.-, , , , , , , , , 
  («мужчина, человек»): , , , , , , , , , др.-, , , , , 
  («влажный»):  «вода»: , старосл. вода, , др.-макед. bedu, , , , , , , , хетт. watar, , , , , , др.-, , , , , , ;
  «выдра»: , старосл. выдра, , , , , , , , др.-, , ;
  «живот»: , , , , , 
  («оса»): , старосл. воса, , , , , , , , , 
  («хороший»): , старосл. веселъ, , , , , , , , , хетт. wasu, лидийск. viśi-, , , , , курдск. baš

(«лёд»): , др.-, , , , , , 
  («год»): , ѧрь (яровой хлеб), , , , , , , , , др.-, др.-, ,
  («жена шурина»): , , , , , , , , , 
  («закон»): , , , 
  («ярмо»): , , , , , , , , , , др.-, , , , , , , , , хетт. iukan
  («ячмень»): , , , , , , , хетт. ewa, , курдск. yawa>jo, 
  («печень»): , , , , , , , , , ,  (печень)

См. также 
 Сравнительно-историческое языкознание

Примечания

Литература

Ссылки 
 American Heritage Indo-European Roots Index
 Этимологический словарь русского языка Фасмера
 Index to the online version of Pokorny’s PIE dictionary
 Wiktionary List of Proto-Indo-European roots

Этимология
Праиндоевропейский язык